Нандер ():

 Нандер — город в штате Махараштра, Индия.
 Нандер — округ в штате Махараштра, Индия.